Guido Sutermeister – archeologo e ingegnere italiano;
Heinrich Sutermeister – compositore svizzero.